Графство Кальвелаге (Grafschaft Calvelage) — феодальное владение в составе Священной Римской империи, существовавшее во второй половине XI века и первой половине XII века.

Впервые упоминается в документе, датированном 1070 годом. Первоначально включало районы Фехты и Берзенбрюка в Нижней Саксонии.

Около 1100 года графы Кальвелаге получили во владение участок Тевтобургского леса. Там они построили замок Равенсберг, в который в 1140 г. перенесли свою резиденцию. Вскоре после этого они стали называть себя графами Равенсберга. Территорию Фехты и Берзенбрюка они в 1252 году продали епископству Мюнстер.

Графы Кальвелаге:
 Герман I, в 1070 г. женился на Этелинде фон Нортхайм, дочери баварского герцога Оттона фон Нортхайма. Считается потомком Германа фон Энама (ум. 1029) из рода графов Вердена.
 Герман II (I) (ум. 1144), сын Германа I
 Оттон I (1120—1170/80), граф Кальвелаге и Равенсберга, сын предыдущего.

Источники 
 Gerhard Köbler: Historisches Lexikon der Deutschen Länder. Die deutschen Territorien vom Mittelalter bis zur Gegenwart. München. 1988. S. 737f. (Статья"Vechta")
 Der Weserraum im hohen und späten Mittelalter: Adelsherrschaften zwischen welfischer Hausmacht und geistlichen Territorien. Friedhelm Biermann. Verlag für Regionalgeschichte, 2007 — Всего страниц: 800
 Historisch-Landeskundliche Exkursionskarte von Niedersachsen: Blatt Osterode am Harz. Helmut Jäger, Erhard Kühlhorn. Kommissionsverlag A. Lax, 1994
 https://fmg.ac/Projects/MedLands/SAXON%20NOBILITY.htm#_Toc509136511
Графства Священной Римской империи
История Нижней Саксонии